Ortsnamen:
Genner (Aabenraa Kommune), Ort in der Aabenraa Kommune, Dänemark

Genner ist der Familienname folgender Personen:

 Laurenz Genner (1894–1962), österreichischer Politiker (SDAP, KPÖ)
 Michael Genner (* 1948), österreichischer Menschenrechtsaktivist und Autor
 Ruth Genner (* 1956), Schweizer Politikerin (Grüne)